John Denham ist der Name folgender Personen:

* John Denham (Dichter) (1615–1669), britischer Dichter
 John Denham (Politiker) (* 1953), britischer Politiker